Obliers ist 

 ein Ort in Rheinland-Pfalz, siehe Obliers (Lind).
 ein Personenname:
 Thomas Obliers (* 1967), ein deutscher Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler